Карлин може бити:

 Карлин (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Карлин (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република